Ушишир:

 Ушишир — острова средней группы Большой гряды Курильских островов.
 Ушишир — действующий вулкан на острове Янкича (острова Ушишир) Большой Курильской гряды.